„Gustave Zédé” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez dwa okręty Marine nationale:
 „Gustave Zédé” (Q2) – zbudowany z brązu okręt podwodny z końca XIX wieku
 „Gustave Zédé” (Q92) – okręt podwodny typu Gustave Zédé z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 Gustave Zédé (ujednoznacznienie)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów